Otuđenje (filozofija)
 Otuđenje (pravo)